Новосёловка — топоним:

Казахстан 
 Новосёловка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Новосёловка — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Новосёловка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Новосёловка — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Новосёловка — село в Костанайский районе Костанайской области.
 Новосёловка — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Новосёловка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Новосёловка — до 2000 года название села Жанатурмыс Сайрамского района Туркестанской области.

Молдавия 
 Новосёловка — село в Тараклийском районе.

Россия 
 Новосёловка — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Новосёловка — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.
 Новосёловка — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Новосёловка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Новосёловка — хутор в Чернянском районе Белгородской области.
 Новосёловка — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Новосёловка — деревня в Беловском районе Курской области.
 Новосёловка — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Новосёловка — хутор в Кореневском районе Курской области.
 Новосёловка — река в Выборгский районе Ленинградскую области.
 Новосёловка — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Новосёловка — деревня в составе города Чусовой Пермского края.
 Новосёловка — хутор в Весёловском районе Ростовской области.
 Новосёловка — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Новосёловка — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Новосёловка — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Новосёловка — село в Чертковском районе Ростовской области.
 Новосёловка — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Новосёловка — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новосёловка — село в Ленинском районе.
 Новосёловка — село в Симферопольском районе.
 Новосёловка — село в Советском районе.
Новосёловка — прежнее название села Лесновка в Сакском районе.

Турция 
 Новосёловка — прежнее название села Яйладжик района Ардахан ила Ардахан.

Украина 
Винницкая область
 Новосёловка — село в Гайсинском районе.
 Новосёловка — село в Немировском районе.

Днепропетровская область
 Новосёловка — село в Верхнеднепровском районе.
 Новосёловка — село в Криворожском районе.
 Новосёловка — село в Криничанском районе.
 Новосёловка — село в Никопольском районе.
 Новосёловка — село в Новомосковском районе.
 Новосёловка — село в Петропавловском районе.
 Новосёловка — село в Покровском районе.
 Новосёловка — село в Солонянском районе.
 Новосёловка — село в Царичанском районе.
 Новосёловка — село в Широковском районе.

Донецкая область
 Новосёловка — село в Бахмутском районе.
 Новосёловка — село в Волновахском районе.
 Новосёловка — село в Енакиевском городском совете.
 Новосёловка — посёлок городского типа в Краматорском районе.
 Новосёловка — село в Макеевском городском совете.
 Новосёловка — село в Старобешевском районе.
 Новосёловка — село в Углегорском городском совете.
 Новосёловка — село в Ясиноватском районе.

Запорожская область
 Новосёловка — село в Вольнянском районе.
 Новосёловка — село в Ореховском районе.
 Новосёловка — село в Пологовском районе.

Ивано-Франковская область
 Новосёловка — село в Городенковском районе.

Кировоградская область
 Новосёловка (быв. Коминтерн) — посёлок в Александрийском районе.
 Новосёловка — посёлок в Новоукраинском районе.

Луганская область
 Новосёловка — село в Перевальском районе.
 Новосёловка — село в Славяносербском районе.
 Новосёловка — село в Старобельском районе.

Николаевская область
 Новосёловка — село в Арбузинском районе.
 Новосёловка — село в Березанском районе.
 Новосёловка — село в Витовском районе.
 Новосёловка — село в Доманёвском районе.
 Новосёловка — село в Николаевском районе.
 Новосёловка — село в Новобугском районе.

Одесская область
 Новосёловка — село в Ананьевском районе.
 Новосёловка — село в Арцизском районе.
 Новосёловка — село в Березовском районе.
 Новосёловка — село в Великомихайловском районе, Кировский сельский совет
 Новосёловка — село в Великомихайловском районе, Новосёловский сельский совет
 Новосёловка — село в Измаильском районе.
 Новосёловка — село в Любашёвском районе.
 Новосёловка — село в Подольском районе.
 Новосёловка — село в Раздельнянском районе.
 Новосёловка — село в Саратском районе.
 Новосёловка — село в Тарутинском районе.

Полтавская область
 Новосёловка — село в Гадячском районе.
 Новосёловка — село в Глобинском районе.
 Новосёловка — село в Гребёнковском районе.
 Новосёловка — село в Зеньковском районе.
 Новосёловка — село в Козельщинском районе.
 Новосёловка — село в Кременчугском районе.
 Новосёловка — село в Оржицком районе.
 Новосёловка — село в Пирятинском районе.
 Новосёловка — село в Полтавском районе.

Ровненская область
 Новосёловка — село в Млиновском районе.

Сумская область
 Новосёловка — село в Конотопском районе.
 Новосёловка — село в Лебединском районе.
 Новосёловка — село в Тростянецком районе.

Харьковская область
 Новосёловка — посёлок, Балаклейском районе.
 Новосёловка — село в Берестовский сельский совет, Близнюковском районе.
 Новосёловка — село в Софиевский сельский совет, Близнюковском районе.
 Новосёловка — село в Забродовский сельский совет, Богодуховском районе.
 Новосёловка — село в Крысиновский сельский совет, Богодуховском районе.
 Новосёловка — село в Валковском районе.
 Новосёловка — село в Великобурлукском районе.
 Новосёловка — село в Двуречанском районе.
 Новосёловка — село в Зачепиловском районе.
 Новосёловка — село в Красноградском районе.
 Новосёловка — село в Лозовском районе.
 Новосёловка — село в Нововодолажском районе.
 Новосёловка — исторический район Харькова.
 Новосёловка — железнодорожная платформа Южной железной дороги, находящаяся в Новобаварском районе Харькова

Херсонская область
 Новосёловка — посёлок в Голопристанском районе.

Черкасская область
 Новосёловка — село в Черкасском районе.

Черниговская область
 Новосёловка — село в Корюковском районе.
 Новосёловка — село в Новгород-Северском районе.
 Новосёловка — село в Талалаевском районе.
 Новосёловка — село в Черниговском районе.

См. также 
 Новосёловка Первая
 Новосёловка Вторая